San Alberto (departement), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba
San Alberto (Cesar), een gemeente in het Colombiaanse departement Cesar